LESA steht für:
 Flughafen Salamanca in Spanien (ICAO-Code)
 LESA – Lavorazioni Elettromeccaniche S.A., ein 1929 bis 1972 tätiger Hersteller für Unterhaltungselektronik in Mailand

Lesa steht für:
 Lesa, Ort in Italien

LESA